Enxerto pode se referir a:
Enxertia - técnica utilizada em vegetais
Enxerto médico - técnica cirúrgica usada em transplante de tecidos humanos. Ex:
Enxerto ósseo
Enxerto de pele

Desambiguação